Pietro Marcello ist der Name folgender Personen:

* Pietro Marcello (Bischof) (um 1376–1428), italienischer Geistlicher, Bischof von Padua 
 Pietro Marcello (Geschichtsschreiber), italienischer Historiker 
 Pietro Marcello (Verwaltungsbeamter) (1446–1530), italienischer Verwaltungsbeamter 
 Pietro Marcello (Senator) (1530–1596), italienischer Senator 
 Pietro Marcello (Regisseur) (* 1976), italienischer Filmregisseur